Runggaldier ist der Familienname folgender Personen:

 Alexia Runggaldier (* 1991), italienische Biathletin
 Alfred Runggaldier (* 1962), italienischer Skilangläufer
 August Runggaldier (1880–1940), Tiroler Bildhauer
 Edmund Runggaldier (* 1946), österreichischer Philosoph und Jesuit
 Elena Runggaldier (* 1990), italienische Skispringerin
 Lukas Runggaldier (* 1987), italienischer Nordischer Kombinierer
 Mattia Runggaldier (* 1992), italienischer Nordischer Kombinierer
 Peter Runggaldier (* 1968), italienischer Skirennläufer
 Ulrich Runggaldier (1949–2021), italienischer Rechtswissenschaftler